

Geografia 
 Avellino – città italiana della Campania

Persone 
 Andrea Avellino – presbitero e religioso italiano, proclamato santo dalla Chiesa cattolica
 Francesco Maria Avellino – archeologo, linguista e numismatico italiano
 Giambattista Avellino – regista e sceneggiatore italiano
 Giulio Avellino, detto il messinese – pittore italiano
 Luciano Avellino – calciatore argentino
 Onofrio Avellino – pittore italiano

Sport 
  – società calcistica della città di Avellino
 Pallavolo Avellino – società pallavolistica maschile della città di Avellino
 Partenio Avellino – società cestistica femminile della città di Avellino
 Sandro Abate Avellino – società di calcio a 5 della città di Avellino
 Scandone Avellino – società cestistica maschile della città di Avellino